Het woord fractie (van het Latijnse werkwoord frangere, dat breken betekent) kan verschillende dingen betekenen:

 Een bepaald gedeelte van een groter geheel. Dit komt in de volgende concrete betekenissen voor:
 fractie (politiek), een deel van een parlement, gemeenteraad of ander vertegenwoordigend orgaan waarvan de leden tot dezelfde politieke partij of stroming behoren. Opmerking: niet te verwarren met factie.
 Fractie (Duitse Bondsdag)
 fractie (bestanddeel), een bestanddeel dat door middel van destillatie of een ander scheidingsproces van een mengsel wordt afgescheiden. 
 Een zeer klein deel van iets, bijvoorbeeld een fractie van een seconde.
 bodemfractie, deel van de bodem dat bestaat uit deeltjes van een bepaald formaat.
 Een maat voor de hoeveelheid van een bepaald gedeelte in verhouding tot de totale hoeveelheid (quotiënt, tussen 0 en 1), het aantal procenten gedeeld door 100. Voorbeelden:
 populatiefractie, het relatieve aantal gevallen binnen een populatie dat aan bepaalde kenmerken voldoet. 
 fractie (wiskunde), het breukdeel van een decimaal getal.

De relatieve hoeveelheid van een bestanddeel van een mengsel 
 fractie (concentratie)
 molfractie
 massafractie

Zie ook 
 factie